Sant Narcís, sant i patró de la ciutat de Girona.
 Diada de Sant Narcís, diada castellera a Girona.
 Sant Narcís de Jerusalem, bisbe de Jerusalem del s.IV.
 Club Bàsquet Sant Narcís, club de bàsquet de Girona.
 Sant Narcís (Girona), un dels barris de la ciutat de Girona.